Le sigle RTT peut renvoyer à :

Droit français 
 Réduction du temps de travail en droit du travail en France.

Audiovisuel 
C'est un sigle qui désigne aussi :
 différentes entités de la Radiodiffusion-télévision tunisienne :
 un établissement public tunisien responsable des médias (rebaptisé ERTT en 1990).
 une chaîne de télévision publique tunisienne (rebaptisée RTT 1 en 1983).
 RTT 2 (Radiodiffusion-télévision tunisienne 2), une ancienne chaîne de télévision tunisienne.
 La Régie des télégraphes et des téléphones, ancien opérateur télécom en Belgique, devenu Belgacom et aujourd'hui Proximus.
 RTT, film français réalisé par Frédéric Berthe sorti en 2009.

Militaire 
 Certains régiments de tirailleurs, dont les tirailleurs tunisiens et les tirailleurs tonkinois.
 Equipes de récupération tactiques du corps de Marines américain (Recapture Tactics Team)

Entreprise
 La Régie des Télégraphes et Téléphones (1930-1991) : Entreprise publique des télécommunications belges.

Informatique 
 Round-trip delay time, un temps caractéristique utilisé en réseaux informatiques.
 Real Time Technology, un éditeur de logiciels allemand dans le domaine de la 3D temps réel.